Chile Open 2020, właśc. Chile Dove Men+Care Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Chile Open rozgrywany w dniach 24 lutego–1 marca 2020 roku w Santiago na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 674 730 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Chile